John Hughes puede referirse a:

 John Hughes (director de cine) (1950–2009), director de cine estadounidense;
 John Hughes (arquitecto) (1903-1977), arquitecto británico y medallista de oro en las competencias de arte de los Juegos Olímpicos de 1932;
 John Hughes (director artístico) (1882-1954), director artístico canadiense;
 John Hughes (poeta) (1677–1720), poeta británico;
 John Hughes (arzobispo) (1797–1864), arzobispo estadounidense;
 John Hughes (industrial), industrial galés fundador de la ciudad de Donetsk en Ucrania en el siglo XIX.